Il Collio Goriziano Ribolla Gialla riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino.
odore: caratteristico.
sapore: asciutto, vivace, fresco.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Ribolla Gialla